Popis sadrži sve muške seniorske ITF turnire od 1992. do 2020. po redu održavanja.

Statistika (2020.)

Kazalo:
Ciklusi/Serije turnira  (nepotpuno):

* ako su se zajedno održavali muški i ženski turnir to je naznačeno navođenjem ranga i ženskog turnira, ali pobjednice nisu navedene (nepotpuno)

Vidi
 Ženski seniorski teniski ITF turniri u Hrvatskoj

Izvori

 ITF Men's World Tennis Tour Calendar, itftennis.com  

teniski ITF